Ісаєвич — українське прізвище
 Ісаєвич Дмитро Григорович (1889—1973) — український громадський та політичний діяч, журналіст.
 Ісаєвич Іван Іванович (*1947) — український педагог, поет.
 Ісаєвич Іларіон Петрович (1869—1927) — полковник морської піхоти Армії УНР.
 Ісаєвич Ярослав Дмитрович (1936—2010) — український історик, громадський діяч.

Українські прізвища